Okano bezeichnet:

 Okano (Fluss), Fluss in Gabun
 Okano (Gabun), Departement in Gabun

Okano ist der Familienname folgender Personen:

 Eitaro Okano (1930–2020), japanischer Leichtathlet
 Okano Hirohiko (* 1924), japanischer Dichter
 Hitoshi Okano (* um 1950), japanischer Jazzmusiker
 Isao Okano (* 1944), japanischer Judoka
 Jun Okano (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Okano Keijirō (1865–1925), japanischer Rechtsgelehrter
 Lyrica Okano (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Masayuki Okano (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Reiko Okano (* 1960), japanische Manga-Zeichnerin
 Shun’ichirō Okano (1931–2017), japanischer Fußballfunktionär, -spieler und -trainer